Catesby

 Mark Catesby, naturaliste britannique, (1683-1749) ;
 Robert Catesby, instigateur de la conspiration des poudres.

Homonymie de patronyme